Jardim Interlagos é um bairro localizado na zona leste de Londrina .

Principais Vias

 Av. dos Pioneiros
 Av. Laranjeiras
 R. Cel. Luiz Gastão Richter
 R. das Mangueiras
 R. do Araticum
 R. Ernesta Galvani dos Santos
 R. Girassol
 R. Mangaba
 R. Rosa Branca

Subdivisões

 Chácara Juquita
 Conjunto Residencial Evaldina Almeida Silva
 Conjunto Residencial Laranjeiras
 Conjunto Residencial Mangaba
 Jardim Casarin
 Jardim Damasco
 Jardim Interlagos
 Jardim Itaúna
 Jardim Laranjeiras
 Jardim Marabá
 Jardim Maíra
 Jardim Meton
 Jardim Monte Cristo
 Jardim Morumbi
 Jardim Panorama
 Jardim Rosa Branca
 Jardim Santa Fé
 Jardim Santa Maria
 Jardim Sérgio Antônio
 Jardim Taliana I
 Jardim Taliana II
 Vila Glória
 Vila Ricardo

Interlagos